Мендыбаев — казахская фамилия.

 Известные носители
 Мендыбаев, Абиль (1886 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мендыбаев, Тусыпбек (1898—1968) — Герой Социалистического Труда.